Катерина Игоревна Байндль (до замужества Козлова, Катерина Игоревна); (родилась 20 февраля 1994 года в Николаеве, Украина) — украинская теннисистка.

Общая информация 
Родителей Козловой зовут Игорь и Людмила; есть сестра Надя. Катерина в теннисе с пяти лет. Любимые покрытия — хард и грунт; любимые теннисисты — Мартина Хингис и Роджер Федерер.

27 мая 2015 года Козлова была дисквалифицирована на шесть месяцев после того, как одна из ранее сданных ей регулярных допинг-проб дала положительный результат на 1,3-диметилбутиламин. Срок отстранения от соревнований был определён начиная с 16 февраля того года — времени сдачи анализа. Результаты украинки на сыгранных после этой даты турнирах были обнулены.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру теннисистки Козлова начала в 2009 году. Первый титул из цикла ITF она выиграла в парах в 2010 году совместно с известной соотечественницей Элиной Свитолиной. В 2011 году с Валентина Ивахненко она выиграл ещё три парных титула на турнирах ITF. Летом 2012 года Катерина выиграла первый профессиональный титул в одиночном разряде, победив на 25-тысячнике ITF в Германии. Затем в августе она выиграла уже 50-тысячник ITF в Казани. В сентябре Козлова дебютировала в основных соревнованиях WTA-тура, сыграв в парном разряде турнира в Ташкенте. Дебют в основной сетке в одиночном разряде состоялся годом позже — в июле 2013 года на турнире в Баку.

В июле 2014 года Козлова победила на 50-тысячнике ITF в Германии. В феврале 2015 года она впервые была приглашена для участия в составе сборной Украины в розыгрыше Кубка Федерации. В апреле Катерина впервые поднялась в рейтинге в топ-100, но дальнейшая дисквалификация не позволила закрепиться на этом уровне. В августе Козлова с седьмой попытки прошла квалификацию турнира серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате США. Осенью на турнире в Ташкенте она смогла выйти в свой первый четвертьфинал в WTA-туре.

В феврале 2016 года украинская теннисистка хорошо себя проявила на Премьер-турнире в Санкт-Петербурге, где с учётом квалификации выиграла шесть матчей подряд и вышла в четвертьфинал. В апреле она обновила лучшее достижение в туре, пройдя в полуфинал турнира в Стамбуле. В июне того же года после выхода в четвертьфинал в Хертогенбосе Козлова поднялась в рейтинге в первую сотню. Осенью в Ташкенте она во второй раз в карьере дошла до полуфинала турнира WTA.

Летом 2017 года Козлова смогла выиграть 60-тысячник ITF в Риме. В конце июля она доиграла до четвертьфинала турнира в Бостаде. На Открытом чемпионате США украинская теннисистка смогла выиграть первый матч в основе турнира серии Большого шлема и прошла во второй раунд. В сентябре Козлова смогла выиграть титул на турнире младшей серии WTA 125K в Даляне. После этого она дважды доиграла до четвертьфинала на турнирах WTA и закончила сезон на 86-м месте в рейтинге.

На Открытый чемпионат Австралии 2018 года Катерина Козлова проиграла в первом круге сопернице из России, 15-й сеянной, Анастасии Павлюченковой. В начале февраля на международном турнире WTA в Тайбэе украинка впервые в карьере сумела дойти до финала, где уступила венгерской спортсменке Тимее Бабош со счётом 5-7, 1-6. По ходу удачного турнира Катерина смогла переиграть вторую сеяную Чжан Шуай, ещё одну китайскую теннисистку Дуань Инъин, Юлию Путинцеву из Казахстана, а в полуфинале взяла верх над Сабиной Лисицки. Этот успех позволил Козловой подняться на самую высокую для себя — 62-ю строчку мирового рейтинга. На Открытом чемпионате Франции уже в первом раунде Козлова сыграла с действующей победительницей турнира Еленой Остапенко. Обыграв её со счётом 7-5, 6-3, Козлова впервые выиграла теннисистку из топ-10 и прошла во втором раунд, в котором уступила Катерине Синяковой. В сентябре Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу, а затем в полуфинал турнира в Ташкенте. В ноябре она дошла до финала 60-тысячника ITF в Торонто, где проиграла Кверине Лемойне из Нидерландов. Сезон она завершила на 86-й позиции.

В феврале 2019 года Козлова вышла в 1/4 финала зального турнира в Будапеште. В марте она пробилась через квалификацию на премьер-турнир высшей категории в Индиан-Уэллсе, и в основной сетке дошла до третьего раунда, проиграв румынке Симоне Халеп. В мае на другом турнире данной серии в Мадриде она повторила этот результат, попутно обыграв во втором раунде № 5 в мире Каролину Плишкову — 7-5, 2-6, 6-4. На Ролан Гаррос Козлова второй год подряд вышла во второй раунд. На Уимблдонском турнире и Открытом чемпионате США проиграла уже в первом раунде. Осенью она один раз доиграла до четвертьфинала на турнире в Наньчане.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

** количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (22)

Победы (13)

Поражения (9)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Украины
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил